

Список озёр площадью более 4000 км² 

* Солёное озеро

Крупнейшие по площади озёра по континентам 
 Африка — Виктория
 Антарктида — Восток (подлёдное озеро)
 Азия — солёное: Каспийское море; пресное : Байкал
 Австралия — Эйр
 Европа — солёное: Каспийское море; пресное : Ладожское озеро
 Северная Америка — Мичиган-Гурон
 Южная Америка — солёное: Маракайбо; пресное: Титикака

См. также 
 Список глубочайших озёр мира

Примечания

Ссылки 
 Factmonster.com
 Frits van der Leeden, Fred L. Troise, David Keith Todd (eds.) The Water Encyclopedia. Second Edition. Chelsea, MI: Lewis Publishers, 1990. pp. 198—200.
 Малый атлас мира. — М.: ГУГК СССР, 1979.
  (файл меток KMZ для Google Earth)

Крупнейшие по площади озёра
Рейтинги